Het PBA-seizoen 1999 was het 25e seizoen van de Filipijnse professionele basketbalcompetitie PBA. Het seizoen duurde van 7 februari tot en met 12 december 1999 en bestond uit drie afzonderlijke kampioenschappen. De All-Filipino Cup werd gewonnen door de Formula Shell Zoom Masters, de Commissioner's Cup en de Governors Cup door de San Miguel Beermen. 

Bij de PBA Draft in januari 1999 werd Sonny Alvarado als eerste gekozen door de Tanduay Rhum Masters.

All-Filipino Cup 
De wedstrijden om de All-Filipino Cup vonden plaats van 7 februari tot en met 6 juni 1999. In de finale werden de Tanduay Rhum Masters met 4-2 verslagen door de Formula Shell Zoom Masters. Eric Menk van Tanduay werd tot beste speler van de competitie uitgeroepen. Gerald Esplana van Shell was de meest waardevolle speler (MVP) van de finalewedstrijden.

Elimininatieronden 

*: Een play-off wedstrijd op 4 mei 1999 waarin de Barangay Ginebra Kings de Sta. Lucia Realtors met 77-74 versloegen bepaalde dat Barangay Ginebra de 8e en laatste plek in de kwartfinale veroverden,

Playoffs

Finale

Commissioner's Cup 
De wedstrijden om de Commissioner's Cup vonden plaats van 28 juni tot en met 12 september 1999. In de finale werden de Formula Shell Zoom Masters met 4-2 verslagen door de San Miguel Beermen. Benjie Paras van Shell werd tot beste speler van de competitie uitgeroepen. Danny Seigle van San Miguel was de meest waardevolle speler (MVP) van de finalewedstrijden uitgeroepen.

Eliminatieronden

Playoffs

Finale

Governors Cup 
De wedstrijden om de Governors Cup vonden plaats van 3 oktober tot en met 12 december 1999. In de finale werden de Alaska Milkmen met 4-2 verslagen door de San Miguel Beermen. Danny Seigle van San Miguel werd tot beste speler van de competitie uitgeroepen. Danny Seigle en Danny Ildefonso werden gezamenlijk tot meest waardevolle speler (MVP) van de finalewedstrijden uitgeroepen.

Elimininatieronden

Play-offs

Finale

Spelersstatistieken
De volgende spelers hadden over het hele seizoen gezien de beste statistieken:

Individuele prijzen

Uitverkiezing beste teams 

Philippine Basketball Association
Sport in 1999